Тара́с Григо́рович Висло́цький (25 липня 1970, Самбір — 30 вересня 2014) — старший прапорщик Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Закінчив Самбірську ЗОШ № 2, до 8-го класу навчався у ЗОШ № 4. В училищі здобув професію закрійника верхнього одягу. Протягом 1988—1990 років пройшов строкову службу в лавах РА у Московській області. 1993 року одружився з Марією, виховали доньку Ірину. Від 1993 року — військовослужбовець інженерно-саперного батальйону 703-го інженерного полку. В зону бойових дій вирушив 11 вересня 2014 року.

Загинув у Донецькій області, за 40 км від Донецька. Повідомлення про загибель з'явилося 2 жовтня. Поховання відбулося 4 жовтня на цвинтарі Самбора. 3—5 жовтня 2014 року у Самборі були оголошені днями жалоби.

Без Тараса лишились батьки, дружина, донька.

Вшанування 
У червні 2015 року на фасаді Самбірської ЗОШ № 4 встановлено та освячено меморіальну таблицю дошку колишньому учневі Тарасу Вислоцькому.

Примітки

Джерела 
 Вислоцький Тарас Григорович 
 Книга пам'яті полеглих за Україну: Вислоцький Тарас Григорович 
 Княжий Самбір 
 Пам'яті Героїв Небесної Сотні 

Уродженці Самбора
Померли в Донецькій області
Поховані в Самборі